Antidote bezeichnet:
 Antidot
 Antidote (Band), eine ehemalige finnische Thrash-Metal-Band
 Antidote (Hardcore-Band), eine US-amerikanische Hardcore-Band
 Antidote (Lied), einen Titel der French-House-Gruppe Swedish House Mafia